Велька Лука (, , ) — деревня в районе Зволен Банска-Бистрицкого края в центральной Словакии.

Расположена в западной части Зволенской котловины в Словацких Средних горах близ курорта Слиач примерно в 14 км от г. Банска-Бистрица и 7 км от административного центра г. Зволен.

Население 
Население — 834 человека на 31 декабря 2020 года.

История 
Первое письменное упоминание встречается в 1281 году. Деревня получила своё название от обширных лугов, раскинувшихся вокруг неё.

Ссылки 
 Сайт Велька Лука

Населённые пункты Словакии